Sparta Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sparta Historic District (Sparta, Georgia), NRHP-ID: 74000686
 Sparta Historic District (Sparta, Illinois), NRHP-ID: 82002595